Łukaszenko – rosyjska forma zapisu białoruskiego nazwiska Łukaszenka
 Wiktor Awraamowycz Łukaszenko (ur. 1937) – ukraiński piłkarz, grający na pozycji obrońcy, trener piłkarski

Zobacz też 
 Alaksandr Łukaszenka